Бори́с Проко́пьевич Гончаро́в: Гончаров, Борис Прокопьевич (1919—?) — советский и российский учёный-аграрий.
 Гончаров, Борис Прокопьевич (род. 1934) — советский и российский литературовед.

Примечания